Bize puede referirse a: 

 Bize, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Bize, comuna francesa situada en Altos Pirineos.